Tarrés peut faire référence à :

Patronyme  

 Isidoro Tarrés (né en 1956), footballeur espagnol.
 Jordi Tarrés (né en 1966), pilote espagnol de trial.
 Octavi Tarrés (né en 1977), joueur de rink hockey espagnol.
 Pere Tarrés i Claret (1905 - 1950), prêtre catholique espagnol.
 Marcel Tarrès (né en 1951), pilote automobile français.

Toponymes  

 Tarrés, une commune espagnole de la province de Lleida, en Catalogne.

Divers